Johanna av Österrike kan syfta på:

* Johanna av Österrike (1535–1573), infantinna av Spanien, genom giftermål kronprinsessa av Portugal
 Johanna av Österrike (1547–1578), ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål storhertiginna av Toskana
 Johanna Gabriela av Österrike (1750–1762), ärkehertiginna av Österrike